New Hope (Alabama), població dels Estats Units a l'estat d'Alabama.
 New Hope (Minnesota), població dels Estats Units a l'estat de Minnesota.
 New Hope (Mississipí), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Mississipí.
 New Hope (Tennessee), població dels Estats Units a l'estat de Tennessee.
 Star Wars : A New Hope